Dumoulin est un patronyme. Il peut aussi désigner des marques et un lieu géographique.

Patronyme 

 Alexandre Dumoulin (1989-), joueur de rugby français ;
 André Dumoulin (1956-), politologue belge ;
 Alexis-Auguste Darcy-Dumoulin (1815-1864), peintre français ;
 Brian Dumoulin (1991-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Charles Dumoulin (1500-1566) , jurisconsulte français ;
 Charles Dumoulin (1768-1825), général de brigade français ;
 Clément Adrien Vincendon-Dumoulin (1811-1858), ingénieur hydrographe de la Marine française ;
 Cyril Dumoulin (1984-), international français de handball ;
 , Le Diable (16??—après 1751), danseur français, membre de l'Académie royale de Danse ;
 François Aimé Louis Dumoulin (1753-1834), peintre et graveur suisse ;
 Franck Dumoulin (1973-), tireur français ;
 Georges Dumoulin (1877-1963), syndicaliste français ;
 Georges Dumoulin (1882-1959), peintre et verrier français ;
 Georges Dumoulin (1934-), réalisateur et homme de théâtre français ;
 Gilles-Maurice Dumoulin (1924-), écrivain français de romans policiers et de science-fiction ;
 Heinrich Dumoulin (1905-1995), théologien catholique allemand, historien du bouddhisme ;
 Jean-François Dumoulin (1976-), pilote automobile canadien ;
 Jozef Dumoulin (1975-), claviériste de jazz belge ;
 Léonce Dumoulin (), sculpteur français ;
 Louis-Philippe Dumoulin (1979-), pilote automobile canadien ;
 Maurice Dumoulin (1908-2010) ;
 Nicolas Dumoulin (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Olivier Dumoulin, historien français ;
 Paul Dumoulin (1827-1859), peintre et caricaturiste français ;
 Pierre Dumoulin, prêtre catholique romain du Diocèse de Monaco ;
 Pierre Charles Dumoulin (1749-1809), général d'empire ;
 Pierre Mathieu Dumoulin (1765-1847), homme politique français ;
 Rémi Dumoulin (1975-), musicien, compositeur, professeur et arrangeur français de jazz ;
 Roméo Dumoulin (1883 - 1944), peintre belge ;
 Samuel Dumoulin (1980-), coureur cycliste français ;
 Tom Dumoulin (1990-), coureur cycliste néerlandais.

Marques et entreprises 
 Groupe Dumoulin, entreprise québécoise de vente de produits électroniques et informatiques
 Dumoulin-Herstal, manufacture d'armes

Toponyme 

 Îles Dumoulin, petit groupe d'îles au large de la Terre Adélie en Antarctique, nommées d'après Clément Adrien Vincendon-Dumoulin.